Грипич — славянская фамилия. Известные носители:
 Грипич, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Грипич, Алексей Львович (1891—1983) — советский театральный режиссёр, народный артист Азербайджанской ССР (1946).
 Грипич, Владимир Григорьевич (1923—2005) — советский и украинский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1979).
 Грипич, Сергей Викторович — российский тренер высшей категории по прыжкам с шестом, мастер спорта СССР.